Cedar Mills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Mills (Minnesota)
 Cedar Mills (Ohio)
 Cedar Mills (Texas)

Siehe auch:

 Cedar Mill